

Plaatsen 
 Las Vegas Strip, een stuk van de Las Vegas Boulevard met tientallen luxehotels en casino's
 Sunset Strip, een stuk van de Sunset Boulevard in Los Angeles
 een racebaan voor dragracers op de Las Vegas Motor Speedway (zie aldaar)

Media 
 The Strip (aflevering), een aflevering uit het eerste seizoen van The O.C.
 The Strip (Amerikaanse televisieserie), een Amerikaanse televisieserie (1999-2000)
 The Strip (Nieuw-Zeelandse televisieserie), Nieuw-Zeelandse televisieserie (2002-2003)
 The Strip (Australische televisieserie), een Australische televisieserie (2008)
 The Strip (2009), een Amerikaanse film uit 2009. 
 The Strip (cartoon), een reeks van de Amerikaanse cartoonist Brian McFadden